Robert ou Rob White peut faire référence à :

Arts 
 Robert White (c. 1538–1574), compositeur anglais ;
 Robert White (1645–1703), graveur anglais ;
  (1921–2002), sculpteur américain ;
  (1936–1994), guitariste ;
  (1936- ), chanteur américain ;
 , compositeur américain.

Hommes politiques 
  (1926–2015), ambassadeur américain,
  (1833–1915), juriste de Virginie-Occidentale,
  (1759–1831), juriste et militaire américain,
 , homme politique de Washington, D.C.,
  (1876–1935), juriste et homme politique de Virginie-Occidentale,
  (1914–2006), homme politique néo-zélandais,
 , homme politique d'Irlande du Nord,
 Robert Smeaton White (1856–1944), journaliste canadien,
  (1838–1900), homme politique australien.

Sciences 
  (1688–1752), médecin et chirurgien en Virginie,
 Robert J. White (1926–2010), chirurgien américain,
  (1923–2015), météorologue américain,
  (1904–2001), psychologue américain.

Sports
  (1912–1969), entraîneur de football américain,
  (1895–1982), footballeur australien,
  (1979- ), joueur de cricket,
  (1983- ), joueur britannique de handball,
 Robert White (1935-), hockeyeur sur glace canadien,
  (1874–1959), architecte de terrains de golf.

Autres 
  (?-1761), évêque,
  (1953- ), policier de Denver,
  (Robert L. White, 1945-), fondateur de Robb Report,
  (1798–1865), professeur à l'Université d'Oxford,
 Robert Michael White (1924–2010), militaire et pilote d'essai américain,
  (1827–1902), général britannique.

Voir aussi 
 Robert Wight (1796–1872), chirurgien et botaniste écossais,